Alan Marshall peut désigner :
 Alan Marshal (1909-1961), acteur australien, parfois crédité Alan Marshall ;
 Alan Marshall, nom de plume utilisé par plusieurs auteurs américains pendant les années 1950-1960 ;
 Alan Marshall (1938-), producteur de cinéma britannique ;
 Alan Marshall (1949-), historien français, directeur du musée de l’Imprimerie (Lyon).